Жалоньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 105 км на південь від Діжона, 20 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 137 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 342,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Жалоньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жалоньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара